Le terme halde ou HALDE peut désigner :

 la halde d'une mine (ou terril, crassier, verse, terrasse), un amoncellement formé par les déchets et stériles issus de l'extraction du minerai ;
 la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), une ancienne autorité administrative indépendante en France, remplacée en 2011 par le Défenseur des droits.